Живоин Па́влович или Жика Па́влович (, ), 1933—1998) — югославский, сербский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Один из представителей художественного направления, известного как Югославская чёрная волна.

Биография 
Живоин Павлович родился в 1933 году в Шабаце, небольшом городе на западе Сербии. С начала 1950-х годов публикует статьи по искусству кино в газетах Белграда. Окончил Университет искусств в Белграде. Его первая заметная работа — один из короткометражных фильмов («Живая вода») в кино-альманахе «Капли, воды, воины», отмеченном специальным призом жюри кинофестиваля в Пуле. Позже он ещё трижды становился призёром этого конкурса: «Серебряная арена» за фильм «Пробуждение крыс» (1967, также «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале); «Золотая арена» за фильм «Когда я буду мертвым и белым» (1968); «Золотая арена» за сценарий к фильму «Запах тела» (1983).

С начала 1960-х годов активно занимается литературной деятельностью: публикует сборники рассказов, романы. Издал более 30 книг.

Его лучшие фильмы, выражающие критическую позицию автора на реалии социалистической Югославии, совпали по времени выхода (1969 год) с началом гонений против режиссёров Югославской чёрной волны. Живоин Павлович и его творчество неоднократно подвергались резким критическим выпадам со стороны официальной прессы в период титоизма. В современной Сербии он назван «великим художником, автором и хранителем великого сербского письменного слова».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии журнала НИН